El nombre Manuel Hernández puede referirse a:

Manuel Hernández Arteaga (f. 1939), militar español;
Manuel Hernández Hernández (1909-1978), médico mexicano;
Manuel Hernández Sanjuán y Gómez Figueroa, (1915-2008), cineasta, fotógrafo y pintor español;
Manuel Hernández Mompó (1927-1992), pintor español;
Manuel Hernández Gómez (1928-2014), pintor colombiano;
Manuel Hernández García (f. 1874), escultor español;
Manuel Hernández Osorio (1931-1967), guerrillero y militar cubano;
Manuel Hernández León (1938-2018), escultor e imaginero español;
Manuel Antonio Hernández Gutiérrez (1941), diplomático costarricense;
Manuel Hernández y Ruigómez (1955), diplomático español;
Manuel Hernández Nicolás (1960), piloto de motociclismo español;
Manuel Antonio Hernández Montás (1961), beisbolista dominicano;
Manuel Alejandro Hernández García (1984), piloto de motociclismo español.